

Anno 
 236 o 236 a.C.

Codici 
 236 (astronomia)  – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Tomsk, in Siberia

Matematica 
 236 – numero